3. HNL – Sjever, sezona 2012./13.

Izvori 

2012-13 sjever
3-sjever